Myftiu ist der Nachname folgender Personen:

 Bessa Myftiu (* 1961), albanisch-schweizerische Hochschullehrerin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Manush Myftiu (1919–1997),  albanischer Politiker